Massa crítica (física), quantitat de massa d'aquest a partir del qual els neutrons alliberats en una reacció de fissió produeixen noves reaccions nuclears en els àtoms veïns, de forma que es produeix una reacció nuclear en cadena.
 Massa crítica (bicicletada), celebració ciclista que té lloc tots els mesos en moltes ciutats del món.
 Massa crítica (dinàmica social) Percentatge del nombre de persones necessàries perquè un fenomen tingui lloc.